Horvátország
Žužici falu Tinjan községben, Isztria megyében
Žužići falu Višnjan községben, Isztria megyében